Акі () — плодове дерево сімейства Сапіндові.

Топоніми

Акі (Коті)
Море Акі
 Повіт Акі
Повіт Акі (Хіросіма)
Повіт Акі (Коті)
Повіт Акі (Міє)
Провінція Акі
Район Акі (Хіросіма)
Акі-Ота
Акі-Таката